Onderdistrict in Indonesië
 Umbulsari (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Umbulsari (Windusari), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Umbulsari (Umbulsari), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java